Agno steht für:

 Agno TI, Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Agno (Pangasinan), Ort auf den Philippinen
 Agno (Golf von Lingayen), Fluss auf den Philippinen
 Agno (Guà), Gebirgsfluss in Norditalien
 Flughafen Lugano-Agno, Flughafen in der Schweiz
 Kreis Agno, Kreis in der Schweiz